

Carriera
Comincia la sua carriera professionistica nel Le Mans.

Nel 2005 viene ingaggiato dal TVEC Les Sables-d'Olonne, dove non disputa nessuna partita.

Nel 2007 viene ingaggiato dal SO Romorantin, squadra militante in Championnat National.

Nel 2008 arriva a titolo gratuito al Paris FC dopo essere andato in scadenza di contratto. Con la squadra capitolina conquista la promozione in Ligue 2 nel 2015.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 19 ottobre 2022.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni